Правобережное — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Белёвском районе Тульской области России.

Административный центр — село Болото.

География 
Водоёмы: озеро Жупель и другие.

История 
Образовано Законом Тульской области от 3 марта 2005 года.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входят 53 населённых пункта:

Археология 
У села Погорелое Белёвского уезда обнаружено поселение среднего бронзового века фатьяновской культуры с находками сверленых коротколопастных топоров. Носители фатьяновской культуры — индоевропейское население, которое первым стало заниматься земледелием и скотоводством на этой территории.

Примечания 

Муниципальные образования Белёвского района
Сельские поселения Тульской области